Ха Джон Ун (хангыль: 하정운; 20 апреля 1942, ?) — северокорейский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1966 года.

Карьера

Чемпионат мира 1966 
Ха Джон Ун выступал за сборную КНДР на чемпионате мира 1966 года. Появился на поле лишь в двух матчах своей команды: в решающей игре группового турнира против сборной Италии и в четвертьфинале против португальцев.

Итого: 2 матча / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты КНДР
Игроки сборной КНДР по футболу
Игроки ФК «8 августа»